Moscavide (Loures) est une freguesia de Loures.
 Moscavide (métro de Lisbonne) est une station de métro de Lisbonne.
 Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide est un club de football portugais.